Vatne är en tätort i Norge, belägen i Harams kommun, Møre og Romsdal fylke mellan Vatnefjorden och Vatnevatnet.

Referenser

Orter i Møre og Romsdal fylke
Harams kommun